Энрике Роберто Оссес Зенкович (; род. 26 мая 1974, Сантьяго) — чилийский футбольный арбитр. Арбитр ФИФА с 2005 года. Один из арбитров чемпионата мира 2014 года. Лучший футбольный арбитр Южной Америки 2012 года.

Карьера 
Начал судить футбольные матчи во внутреннем чемпионате Чили. В 2005 году получил лицензию ФИФА, на момент получения лицензии являлся одним из самых жестких арбитров в чемпионате Чили, в сезоне 2005 года, во внутреннем первенстве, в 16 обслуживаемых матчах удалил 21 игрока. В 2007 и 2009 годах привлекался к судейству матчей кубков Южной Америки среди молодёжных команд. С 2009 года обслуживает матчи Кубка Либертадорес, в 2012 году ему было доверено судейство первого финального поединка кубка между клубами «Бока Хуниорс» и «Коринтианс» (1:1). В этом же году он судил один из матчей финала Южноамериканского кубка, в котором играли «Сан-Паулу» и «Тигре» (2:0). В различное время обслуживал матчи: кубка Америки по футболу 2011 года, клубного чемпионата мира по футболу 2011 года, Кубка конфедераций 2013 года.

15 января 2014 вместе с двумя помощниками, так же чилийцами, Карлосом Астрозо и Сергио Романом выбран одним из арбитров чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИФА 
 Профиль на сайте weltfussball.de 
 Профиль на сайте soccerway.com 
 Профиль на сайте worldreferee.com 

Футбольные судьи Чили
Судьи чемпионата мира по футболу 2014
Судьи Кубка Америки по футболу 2011
Судьи Кубка Америки по футболу 2015